Sandkrug steht für:

Orte in Deutschland:
 Sandkrug (Bandenitz), Ortsteil von Bandenitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandkrug (Berlin), ehemaliges Einzelgehöft und Ausflugsziel vor den Toren Berlins
 Sandkrug (Calvörde), altes Vorwerk bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Sandkrug (Chorin), Ortsteil von Chorin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Sandkrug (Deinste), Ortsteil von Deinste, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Sandkrug (Eckernförde), Stadtteil von Eckernförde, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Sandkrug (Gehlsbach), Ortsteil von Gehlsbach, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandkrug (Hatten), Ortsteil von Hatten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Sandkrug (Nauen), Wohnplatz von Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Sandkrug (Papendorf), Ortsteil von Papendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandkrug (Rühstädt), Wohnplatz von Rühstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Sandkrug (Schnakenbek), Ortsteil von Schnakenbek, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Sandkrug (Schönwalde), Ortsteil von Schönwalde, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 ehemaliger Name von Neukrug (Märkische Heide), Wohnplatz in der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 die Ortslage Sandkrug von Glienicke/Nordbahn, insbesondere unter Entenschnabel (Glienicke)
Orte in Litauen:
 Smiltynė, Ortsteil von Klaipėda in Litauen
Orte in Polen:
 Cieplikowo (ehemals Sandkrug im Landkreis Königsberg Nm., Brandenburg), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Trzcińsko-Zdrój
 Piaski (ehemals Sandkrug im Landkreis Ostrowo, Wartheland), ein Stadtteil in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Ostrów Wielkopolski
 Piaskowa (ehemals Sandkrug im Landkreis Lauenburg, Pommern), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern
 Uciecha (ehemals Sandkrug im Landkreis Stolp, Pommern), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern

Sandkrug bezeichnet:
 ferner kennt man den sogenannten Entenschnabel (Glienicke) auch unter dem Straßennamen Am Sandkrug.